Baráž Světové skupiny Davis Cupu 2016 představovala osm mezistátních utkání hraných mezi 16. až 18. zářím 2016. Utkalo se v ní osm týmů, které prohrály v 1. kole světové skupiny s osmi družstvy z 1. skupin tří regionálních zón.

Vítězové se kvalifikovali do Světové skupiny pro rok 2017 a poražení pak sestoupili do 1. skupin tří regionálních zón pro rok 2017.

Týmy

Barážová utkání 
Tučně jsou zvýrazněny týmy, které postoupily do Světové skupiny 2017.

Přehled

Uzbekistan vs. Švýcarsko

Belgie vs. Brazílie

Austrálie vs. Slovensko

Kanada vs. Chile

Rusko vs. Kazachstán

Páteční program byl přesunut na sobotu pro déšť. Pátý set druhé dvouhry byl pro tmu přesunut ze soboty na neděli.

Indie vs. Španělsko

Německo vs. Polsko

Japonsko vs. Ukrajina

Reference 

Davis Cup 2016